EWN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Craven County Regional, New Bern (Carolina del Nord), Stati Uniti d'America